Windhövel bzw. Windhöfel ist der Familienname folgender Personen:

 Kai Windhövel (* 1971), deutscher Schauspieler
 Lutz Windhöfel (* 1954), deutscher Kunst- und Architekturhistoriker